Charles Cavendish peut se référer à :

 Charles Cavendish (1620-1643), général royaliste anglais ;
 Charles Cavendish (1595?-1654), parlementaire, soldat et mécène anglais ;
 Charles Cavendish (1704-1783), homme politique whig et philosophe naturel britannique.
 Charles Cavendish (1793-1863),  baron Chesham, homme politique britannique.
 Charles Cavendish (1850-1907),  Chesham, homme politique britannique.